Shaone Morrisonn (né le  à Vancouver en Colombie-Britannique) est un joueur professionnel croate et canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière 
Morrisonn joua son hockey junior dans la Ligue de hockey de l'Ouest avec les Blazers de Kamloops. Il fut repêché au premier tour,  au total, par les Bruins de Boston au Repêchage d'entrée dans la LNH 2001. Il porta les couleurs des Bruins et des Capitals, en plus de celles des Bruins de Providence et des Pirates de Portland de la Ligue américaine de hockey.

Le , il signe en tant qu'agent libre avec les Sabres de Buffalo.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1999-2000 || Blazers de Kamloops || LHOu || 57|| 1|| 6|| 7|| 80|| 4|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
|2000-2001 || Blazers de Kamloops || LHOu || 61|| 13|| 25|| 38|| 132|| 4|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
|2001-2002 || Blazers de Kamloops || LHOu || 61|| 11|| 26|| 37|| 106|| 4|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
|2002-2003|| Bruins de Providence|| LAH || 60|| 5|| 16|| 21|| 103|| 4|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
|2002-2003|| Bruins de Boston || LNH|| 11|| 0|| 0|| 0|| 8||    ||    ||    ||    ||    
|-
| rowspan="2"|2003-2004|| Bruins de Boston || LNH|| 30|| 1|| 7|| 8|| 10||    ||    ||    ||    ||    
|-
||Capitals de Washington || LNH|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0||    ||    ||    ||    ||    
|-
| rowspan="2"|2003-2004|| Bruins de Providence|| LAH|| 18|| 0|| 2|| 2|| 16||    ||    ||    ||    ||    
|-
|| Pirates de Portland || LAH|| 13|| 1|| 4|| 5|| 10|| 7|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
|2004-2005|| Pirates de Portland || LAH|| 71|| 4|| 14|| 18|| 63||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2005-2006|| Capitals de Washington || LNH|| 80|| 1|| 13|| 14|| 91||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2006-2007|| Capitals de Washington || LNH|| 78|| 3|| 10|| 13|| 106||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2007-2008|| Capitals de Washington || LNH|| 76|| 1|| 9|| 10|| 63|| 7|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
|2008-2009|| Capitals de Washington || LNH|| 72|| 3|| 10||13 || 77||14 ||0 ||1 ||1 ||8 
|-
|2009-2010|| Capitals de Washington || LNH|| 68 || 1 || 11 || 12 || 68 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
|2010-2011 ||Sabres de Buffalo ||LNH || 62|| 1|| 4|| 5|| 32|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2011-2012 || Americans de Rochester ||LAH || 65|| 4|| 11|| 15|| 44|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan=2|2012-2013 || HK Spartak Moscou || KHL || 46|| 1|| 3|| 4|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK CSKA Moscou || KHL || 2|| 1|| 1|| 2|| 0|| 7|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2013-2014|| TPS Turku || SM-liiga || 54|| 4|| 12|| 16|| 83|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || KHL Medveščak || KHL ||48 ||0 || 7|| 7|| 78||  -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| KHL Medveščak || KHL || 51 || 1 || 6 || 7 || 107 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017|| KHL Medveščak || KHL || 33 || 2 || 4 || 6 || 82 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017|| Admiral Vladivostok || KHL || 11 || 0 || 2 || 2 || 6 || 6 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2017-2018|| Admiral Vladisvostok || KHL || 29 || 1 || 6 || 7 || 41 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019|| Oji Eagles || Asia League || 32 || 2 || 7 || 9 || 40 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2019-2020|| Cardiff Devils || EIHL || 30 || 0 || 9 || 9 || 32 ||  - || - || - || - || -
|-

|  418 || 10 || 60 || 70 || 423 || 26 || 0 || 2 || 2 || 16

Au niveau international 

| 2019 || align="left"|Championnat du monde D2A || 5 || 2 || 4 || 6 || 26 || -1 || align="left"|  Médaille d'argent

Références

Voir aussi 

Naissance en décembre 1982
Naissance à Vancouver
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur international croate de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Joueur des Blazers de Kamloops
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Americans de Rochester
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du HK CSKA Moscou
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Joueur des Oji Eagles
Joueur des Cardiff Devils